2 miejscowości w Polsce: 
 Piotrowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno 
 Piotrowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno